Ghosn ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Ghosn (* 1954), brasilianisch-libanesisch-französischer Manager
 Fayez Ghosn (1950–2021), libanesischer Politiker